75. breddegrad kan henvise til:

 75. nordlige breddekreds
 75. sydlige breddekreds